Halitiara är ett släkte av nässeldjur. Halitiara ingår i familjen Protiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Halitiara